Рандия () — род растений семейства Мареновые, распространённых в Центральной и Южной Америке. Представители рода — небольшие деревья и кустарники.

Таксономия 
, Sp. Pl. 2: 1192 (1753).

Род назван в честь английского ботаника  (1674—1743).

Синонимы

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 99 видов:

Примечания

Ссылки 
 Randia at the USDA PLANTS database
 Randia formosa Фотография растения
 Randia fitzalanii Фотография растения

Мареновые
Таксоны растений, названные в честь людей